USS Abarenda bylo jméno použité pro více lodí Námořnictva Spojených států amerických:
 USS Abarenda (AC-13) – nákladní loď na přepravu uhlí používaná během I. světové války
 USS Abarenda (IX-131) – tanker používaný v II. světové válce

Externí odkazy